Het ATP-toernooi van Johannesburg (officieel het SA Tennis Open) van 2009 vond plaats van 2 tot en met 8 februari in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.
Het toernooi werd gespeeld op hardcourt in het Montecasino.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Johannesburg
ATP-toernooi van Johannesburg